Broeders ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Broeders (* 1995), belgischer Stabhochspringer
 Ilse Broeders (* 1977), niederländische Bobfahrerin